Pesem Evrovizije 1997 je potekala 3. maja 1997 v irski prestolnici Dublin in je bila 42. prireditev po vrsti. Izbor sta vodila Carrie Crowley in bivši član skupine Boyzone Ronan Keating.

Zmagala je predstavnica Združenega kraljestva, skupina Katrina and the Waves, ki je nastopila s pesmijo Love shine a light. Drugo mesto je zasedel Irec Marc Roberts s skladbo Mysterious Woman. Pesem Love shine a light je prejela točke od vseh nastopajočih držav, od tega 5-krat po 10 točk in rekordnih 10-krat po 12 točk. S tem je Združeno kraljestvo doseglo že 5. zmago na Pesmi Evrovizije in zadnjo doslej.

Za razliko od leta 1996 ni bilo predizbora, temveč je veljalo novo pravilo, da države z najnižjim povprečnim številom točk iz preteklih 4 let ne morejo nastopiti leta 1997; za prihodnja leta pa naj bi se upoštevalo povprečno število točk preteklega 5-letnega obdobja in na ta način bi omejili število udeleženih držav na 25.

Izrael je od izbora odstopil, ker je prireditev potekala na spominski dan holokavsta in zato je lahko nastopila Bosna in Hercegovina, ki bi sicer bila glede na uvrstitve prejšnjih štirih let izključena.

Telefonsko glasovanje je preskusilo 5 držav: Avstrija, Nemčija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Islandija je od skupno 18 točk prejela od teh petih držav 16 točk. Prvič v zgodovini sta točke katerekoli države podajali 2 osebi, in sicer v Franciji sta to izmenično opravila novinar Frédéric Ferrer in zmagovalka leta 1977 Marie Myriam.

Slovenska predstavnica Tanja Ribič je s pesmijo Zbudi se zasedla 10. mesto.

Rezultati

Glasovanje 
Vsaka država je podelila najboljšim desetim državam 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oziroma 1 točko. Glasove je podala strokovna žirija, razen v petih državah, kjer so se poslužili telefonskega glasovanja.
Telefonsko glasovanje je prineslo v določenih primerih bistveno drugačne glasove kot točkovanje strokovne žirije. Islandija na primer je od skupno prejetih 18 točk prejela kar 16 točk iz držav, kjer je glasovalo prebivalstvo. Največ, 46 od 48 glasov, je od držav s telefonskim glasovanjem prejelo Združeno kraljestvo (država sama zase ne more podati glasov), Irska pa 47 od možnih 60 glasov.

Točkovanje

12 točk 
V spodnji preglednici so naštete vse podane najvišje vrednosti točk:

Povratniki

Komentatorji 
  - Evi Papamichail
  - Bülent Özveren
  - Jostein Pedersen
  - Ernst Grissemann
  - Pat Kenny
  - Miša Molk
  - Sandra Studer (DRS), Jean-Marc Richard (SSR), TBC (TSI)
  - Willem van Beusekom
  - Ettore Andenna
  - José Luis Uribarri
  - Peter Urban
  - Artur Orzech
  - Marko Reikop
  - Ismeta Dervoz
  - Carlos Ribeiro
  - Jan Jingryd
  - Dafni Bokota
  - Gino Cauchi
  - István Vágó
  - Philip Kirkorov
  - Jørgen de Mylius
  - Olivier Minne
  - Aleksandar Kostadinov
  - Terry Wogan (BBC TV), Ken Bruce (BBC Radio 2)
  - Jakob Frímann Magnússon
  - André Vermeulen (BRTN), Jean-Pierre Hautier (RTBF)

Podeljevalci točk 
  - Marios Skordis
  - Ömer Önder
  - Ragnhild Sælthun Fjørtoft
  - Adriana Zartl
  - Eileen Dunne
  - Mojca Mavec
  - Sandy Altermatt
  - Corry Brokken (nizozemska predstavnica v letih 1956, 1957 in 1958)
  - Peppi Franzelin
  - Belén Fernández de Henestrosa
  - Christina Mänz
  - Jan Chojnacki
  - Helene Tedre
  - Segmedina Srna
  - Maria Cristina Antunes
  - Gösta Hanson
  - Niki Venega
  - Anna Bonanno
  - Györgyi Albert
  - Arina Sharapova
  - Bent Henius
  - Frédéric Ferrer & Marie Myriam
  - Davor Meštrović
  - Colin Berry
  - Svanhildur Konráðsdóttir

Viri in opombe 

1997
1997 v glasbi